Puchar Gruzji w piłce nożnej lub Puchar Dawida Kipiani () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Gruzji. Organizowane co sezon przez Gruziński Związek Piłki Nożnej (GFF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Erownuli lidze piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
W 1990 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Gruzji. Zwyciężył klub Guria Lanczchuti. Od sezonu 1991/92 Puchar rozgrywano systemem jesień-wiosna. W 2016 przywrócono system wiosna-jesień.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 68 klubów występujących w Mistrzostwach Gruzji. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2021 rozgrywki składają się z 7 etapów: rundy pierwszej eliminacyjnej, rundy drugiej eliminacyjnej, 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion im. Tengiza Burdżanadze w Tbilisi, a wcześniej stadion im. Borysa Paiczadze.

Zwycięzcy i finaliści

Puchar Gruzińskiej SRR (1944-1989) 
 Nieoficjalne:

Puchar Gruzji 
 Oficjalne:

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Gruzji na podium oficjalnie stawało w sumie 18 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Dinamo Tbilisi, który zdobył 13 Pucharów.

Stan na 31.12.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.12.2022.

Zobacz też 
 Superpuchar Gruzji

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Gruzji w bazie League321 

!